Jan de Blinde of Jan van Luxemburg (1296-1346), koning van Bohemen en graaf van Luxemburg (1310-1346)
Jan Hendrik van Luxemburg (1322-1375), graaf van Tirol (1335-1341) en markgraaf van Moravië 1349-1375
Jan Soběslav van Luxemburg (1352-1394), patriarch van Aquileja (1387-1394)
Jan van Luxemburg-Ligny (1370-1397), graaf van Brienne (1394-1397)
Jan II van Luxemburg-Ligny (1392-1441), graaf van Guise (1425-1441) en Ligny (1430-1441)
Jan van Luxemburg (1400-1466), admiraal van de Nederlanden buiten Vlaanderen
Jan van Soissons of Jan van Luxemburg-Soissons (1437-1476), graaf van Soissons
Jan van Luxemburg-Ville (ca. 1477-1508), heer van Ville
Jean van Luxemburg (1921-2019), als Jan I groothertog van Luxemburg (1964-2000)
Jan van Luxemburg (1936-2012), Nederlandse literatuurwetenschapper
Jean van Luxemburg (1957), prins van Luxemburg